Vansant puede referirse a:

 Vansant (Virginia), un lugar en Estados Unidos; 
 Bob Vansant(nl) (n. 1954), psicoterapeuta belga de Flandes; o
 J. R. Vansant, en J R de William Gaddis.